Vilamarín puede referirse a:

 Vilamarín (Orense), concello de la provincia de Orense.

Parroquias 
 Vilamarín (Monforte de Lemos) lugar y parroquia del concello de Monforte de Lemos.
 Vilamarín (parroquia), lugar y parroquia del concello de Vilamarín.

Lugares 
 Vilamarín (Abegondo), lugar de la parroquia de Mabegondo, concello de Abegondo.
 Vilamarín (Campelo), lugar de la parroquia de Campelo, concello de Corgo.
 Vilamarín (Fonteita), lugar de la parroquia de Fonteita, concello de Corgo.